ITRS может означать:
 ITRS — Международная земная система координат, International Terrestrial Reference System — описывает процедуры для системы измерения земных координат
 ITRS — Международный план по развитию полупроводниковой технологии, International Technology Roadmap for Semiconductors — международный орган для направления полупроводниковой промышленности